Hutton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Hutton (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Hutton (Lancashire), een plaats in het Engelse graafschap Lancashire
 Hutton-le-Hole, een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Hutton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 New Hutton, een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Old Hutton, een plaats in het Engelse graafschap Cumbria

Personen met de achternaam Hutton 
 Alan Hutton (1984), Schots voetballer
 Betty Hutton (1921–2007), Amerikaans actrice en zangeres
 Frederick Wollaston Hutton (1836–1905), Brits legerofficier, geoloog en natuuronderzoeker
 James Hutton (1726–1797), Brits geoloog
 Timothy Hutton, (1960), Amerikaans acteur